

Persone
 Cristiano Bertocchi (1973) – bassista italiano
 Dionisio Bertocchi (XV secolo–XVI secolo) – tipografo italiano
 Elena Bertocchi (1994) – tuffatrice italiana
 Elio Bertocchi (1919-1971) – ciclista italiano
 Marzio Bertocchi (1956-2014) – calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Michele Bertocchi (1977) – conduttore televisivo e autore televisivo italiano
 Renato Bertocchi (1925) – calciatore italiano, di ruolo portiere

Altro 
 Bertocchi (in sloveno Bertoki) – insediamento della città slovena di Capodistria